Магистрала може да се односи на:

 Магистрала у превозу
 Магистрала у рачунарству